Auteuil (Oise)
 Auteuil (Yvelines)
 Daniel Auteuil